Кишинёв — многозначный термин.

 Кишинёв — столица и крупнейший город Молдавии. 
 Кишинёв — основной аэропорт Молдавии близ одноимённого города.
 Кишинёв — главная железнодорожная станция города Кишинёва.